Селище міського типу:
 Пісочин — Харківська область, Харківський район
Села:
 Пісочин — Вінницька область, Липовецький район
 Пісочин — Харківська область, Богодухівський район
Місцевості:
 Пісочин — місцевість Харкова
Залізничні зупинні пункти:
 Пісочин — пасажирський зупинний пункт Південної залізниці

Див. також 
 Пісочен